Daniele D'Odorico – imprenditore italiano
 Sofia D'Odorico – pallavolista italiana
 Walter D'Odorico – calciatore italiano